Cú peut faire référence à : 
 cú signifie "chien" en Gaélique irlandais.

Patronymes  
 Cathal Cú-cen-máthair (mort en 665), roi de Munster.
 Dans la mythologie celtique irlandaise, Cú Roí Mac Dáire (Cú Roí fils de Dáire) est un roi du Munster et un magicien.
 Cú Chulainn (« Chien de Culann ») est le prototype du héros et l'un des personnages les plus importants de la mythologie celtique irlandaise, un quasi-dieu.
 Cú Chuimne (en gaélique « Chien de mémoire ») est un clerc irlandais du Haut Moyen Âge, mort en 748.
 Cú Chuarán mac Dúngail Eilni est un roi Dál nAraidi d'Ulaid dans l'Irlande médiévale.

Toponymes  
 Lũng Cú, une commune du Nord du Viêt Nam.
  est un district rural de la Province de Trà Vinh au Vietnam.

Divers 
 Les Cú Chulainn Awards récompensent les meilleurs joueurs de football gaélique.